

Cinema 
 Nancy Drew and the Hidden Staircase – film del 1939 diretto da William Clemens
 Nancy Drew e il passaggio segreto (Nancy Drew and the Hidden Staircase) – film del 2019 diretto da Katt Shea

Letteratura 
 Il passaggio segreto (The Hidden Staircase) – romanzo della serie di Nancy Drew del 1930 scritto da Carolyn Keene